Kuglački klub "Dalmatinac" (KK "Dalmatinac"; K.K. "Dalmatinac" Split; Dalmatinac Split; Dalmatinac) je muški kuglački klub iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija. Republika Hrvatska.

O klubu 
K.K. "Dalmatinac" je osnivačku skupštinu imao 26. lipnja 1975. godine. Po osamostaljenju Hrvatske klub je pretežno igrao u "3. HKL - Jug". osljednjih godina "Dalmatinac" se ligaški ne natječe.

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL - Jug 
 doprvak: 2003./04.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 kkdalmatinac.50g.com, wayback arhiva 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB DALMATINAC SPLIT

Izvori  
<small> 
 kkdalmatinac.50g.com, Novosti, wayback arhiva 
 kkdalmatinac.50g.com, Kontakt, wayback arhiva 
 poslovna.hr, Kuglački klub DALMATINAC Split 
 fininfo.hr, K.K. "DALMATINAC" SPLIT 
 bisnode.hr, Kuglački klub "DALMATINAC" Split 
 mojatvrtka.net, Kuglački klub DALMATINAC Split 
 infobiz.fina.hr, Kuglački klub "DALMATINAC" Split 
 ompanywall.hr, K.K. "DALMATINAC" Split 

 

Dalmatinac
Kuglanje u Splitu